Landkreis Torgau ist der Name folgender Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Torgau (1816–1952)
 Landkreis Torgau (1990–1994), siehe Kreis Torgau
 Landkreis Torgau-Oschatz (1994–2008)